Вефиль (, Бейт-Эль; букв. «дом Бога»):

Библейский термин
 Вефиль — исторический город в Иудее.
 Гора Вефиль — упоминается в «Секвенции об одиннадцати тысячах дев» монахини Хильдегарды.

Прочее
 Вефиль (филиал) — филиал Свидетелей Иеговы.
 Церковь Вефиль — не сохранившийся методистский молитвенный дом в городе Выборге.

См. также 
 Бейт-Эль — современное израильское поселение на Западном берегу реки Иордан.
 Бетель (значения)
 Бетел
 Вефильская церковь